A Kiosz és KIOSZ lehet:
 Kiosz (Khiosz) görög sziget, város és prefectúra (ma: Híosz)
 a volt Kisiparosok Országos Szervezete.